Kollusion steht für:

 Kollusion (Ökonomie),  wettbewerbswidrige Koordination zwischen Unternehmen
 Kollusion (Psychologie), unbewusst abgestimmtes Verhalten mehrerer Personen
 Kollusion (Recht), Zusammenwirken mehrerer Beteiligter mit Schädigungsabsicht

Siehe auch:
 Collusion